Lipiniella är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Shilova 1961. Lipiniella ingår i familjen fjädermyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Fjädermyggor
Lipiniella